Léon Gambetta, Frans politicus

Plaatsen 
 Gambetta (Nice), een wijk van de Franse stad Nice
 Gambetta (Parijs), een wijk van de Franse stad Parijs
 Gambetta (Tourcoing), een wijk van de Franse stad Tourcoing

Vervoer 
 Gambetta (metrostation) - naar Léon Gambetta vernoemd metrostation in Parijs
 Gambetta (metrostation Rijsel) - naar Léon Gambetta vernoemd metrostation in Lille
 Saxe - Gambetta (metrostation) - naar (onder andere) Léon Gambetta vernoemd metrostation in Lyon

Zie ook
Gambiet